«Счастье» — советский фильм 1934 года в постановке Александра Медведкина.
 «Счастье» — французский фильм 1934 года в постановке Марселя Л’Эрбье.